Ферхоуп има више значења:
 Ферхоуп (Пенсилванија)
 Ферхоуп (Алабама)